Milfulles o espina de peix (Achillea millefolium) 
 Herba dels talls, sardineta o lladracà (Achillea odorata) 
 Camamilla americana, herba pudent, te pudent o menta borda (Tagetes minuta)
 Filipèndula comuna o herba del pobre home (Filipendula vulgaris)
 Cua de marta, llapó punxenc o volantí (Ceratophyllum demersum)

 Mil fulles o milfulls, un tipus de pasta o plat